Die Aradschin chumb (armenisch , zu Deutsch Erste Liga) ist die zweithöchste Spielklasse im armenischen Fußball. Sie wird vom Armenischen Fußballverband verwaltet. Die Liga wurde 1992 gegründet.

Modus 
Die Liga besteht zurzeit aus 8 Vereinen. Dabei handelt es sich um erste und zweite Mannschaften. Die Mannschaften spielen jeweils zweimal gegeneinander und bestreiten 32 Spiele. Diese Reservemannschaften sind nicht aufstiegsberechtigt.

Teilnehmer 2022/23

Titelträger

Meister

Weblinks 
 Offizielle Homepage auf ffa.am
 Aktuelle Tabellenstände auf soccerway.com